Хоменки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Хоменки — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Хоменки — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Хоменки — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Украина 
 Хоменки — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Хоменки — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Хоменки — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Хоменки (хутор) - хутор с Харьковской области, затем вошедший в состав села Подкопаи.